Ferrandia är ett släkte av spindeldjur. Ferrandia ingår i familjen Solpugidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skorpionspindlar
Ferrandia